DHI ou dhi est un code qui peut signifier :
 DHI,  ;
 dhi, le dhimal, selon les normes ISO 639-3 des codes de langue.

DHI est un sigle qui peut signifier :
 , une entreprise sud-coréenne ;
 Dignitatis Humanae Institute, une ONG d'inspiration catholique basée à Rome ;
 Droit humanitaire international.